The King's Pardon – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
The King's Pardon – cortometraggio del 1911 diretto da David Aylott